Wojciechów (gromada w powiecie bełżyckim) (lubelski/bełżycki)
 Wojciechów (gromada w powiecie oleskim)
 Wojciechów (gromada w powiecie radomskim)